Елена Алексеевна Татаринова () — советский -монументалист. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1967), Член Союза художников СССР.

Биография 
Елена Татаринова родилась в деревне Парижата Вятской губернии в семье крестьянина. Училась в начальной школе, затем — в Котельнической женской гимназии. Окончила Казанскую художественную школу.

Два года работала в школе, где преподавала рисование, лепку, черчение. Окончила скульптурный факультет Ленинградского Художественного института им. И. Е. Репина Академии художеств СССР у А. Т. Матвеева; дипломная работа — «Жница».

Некоторое время работала в Ленинграде. В Государственном Русском музее открылась «Первая выставка ленинградских художников», в которой принимала участие и Е. В. Татаринова.

В группе молодых ленинградских архитекторов, авторов проекта, участвовала в строительстве театра оперы и балета в Душанбе, по завершении которого осталась жить в Таджикистане.

Была членом правления Союза художников и председателем скульптурной творческой секции.

Творчество 
Автор ряда станковых портретов. Участвовала в оформлении здания госбанка, Дома Правительства и стелы с гербом Таджикской ССР.

Выполнила ряд скульптурных бюстов таджикских и русских классиков литературы для республиканской библиотеки им. Фирдоуси. Портретная скульптура, сделанная её руками, отличается психологической выразительностью и ясностью реалистического языка.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Популярная художественная энциклопедия / Под ред. В. М. Полевого. — М.: Советская энциклопедия, 1986.
 Татаринова Е. В. Союз художников Таджикистана. — Душанбе: Таджикгосиздат, 1963.

Члены Союза художников СССР